Lake View Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

 Lake View Cemetery (Jamestown) im Chautauqua County, New York 
 Lake View Cemetery (Cleveland) in Ohio 
 Lake View Cemetery (Seattle) in Washington 

im NRHP gelistete Objekte:
 Lake View Cemetery (Monroe County, New York) in Brookport, NRHP-Nr. 09000559 
 Lake View Cemetery (Yates County, New York) in Penn Yan, NRHP-Nr. 96000137